Alant steht unter anderem für:

 Alante, eine Pflanzengattung in der Familie der Korbblütler, insbesondere
 Echter Alant
 (Trivialname von) Arten der Tribus Inuleae:
 Kleines Flohkraut
 Weidenblättriger Alant
 den Alanten ähnliche Pflanzen:
 Ochsenauge (Pflanze)
 Alantapfel, eine alte Apfelsorte, siehe Liste von Apfelsorten #A

Siehe auch:
 Aland
 Aaland
 Aarland
 Alland